2-Hexenol ist der Name von zwei isomeren Verbindungen:

 cis-2-Hexen-1-ol
 trans-2-Hexen-1-ol